Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли Пен Шуай і Сунь Тяньтянь.

Янь Цзи і Чжен Цзє виграли титул, у фіналі перемігши Пен і Сунь з рахунком 7-5, 6-0

Сіяні пари

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| team-width=175
| score-width=25
| font-size=85%
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Ю Чжань Ч Цзяжун
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А Молік М Сантанджело
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=6'''

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ц Обзилер Ш Пеєр
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=

Посилання 

2007
Family Circle Cup